McCook kan syfta på:

 John McCook (1944–), amerikansk skådespelare
 McCook, Illinois
 McCook, Nebraska
 McCook, Texas

Se även 
 McCook County